Dorfkirche Gräfendorf steht für 
 Dorfkirche Gräfendorf (Herzberg), im Ortsteil Gräfendorf der Stadt Herzberg im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg
 Dorfkirche Gräfendorf (Krölpa), im Ortsteil Gräfendorf der Gemeinde Krölpa im Saale-Orla-Kreis in Thüringen
 Dorfkirche Gräfendorf (Niederer Fläming), im Ortsteil Gräfendorf der Gemeinde Niederer Fläming im Landkreis Teltow-Fläming in Brandenburg